Niemcy:
 Wingst – gmina  w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven
 Wingst – grzbiet górski w kraju związkowym Dolna Saksonia

Zobacz też:
 Vingst